

Чалфант — місто, штат Пенсільванія
 Чалфант — переписна місцевість, штат Каліфорнія